Галицкое восстание:

 Галицкое восстание 1144 — восстание жителей города Галича против Владимира Володаревича, первого князя единого Галицкого княжества, основателя первой Галицкой династии, младшего сына Володаря Ростиславича в 1144 году.
 Галицкое восстание 1189 — восстание 1189 года в Галицком княжестве в ходе борьбы за власть, в которой участвовали венгры, поляки и император Фридрих I Барбаросса .

См. также 
 Галицийское восстание 1846 — крестьянское восстание на территории Западной Галиции в феврале — марте 1846 г., представлявшее собой волну массовых погромов и убийств местной шляхты, знати, правительственных чиновников и священников. Вошло в историю как «Галицийская резня».